Станисла́в Евгра́фович Петро́в (7 сентября 1939, Владивосток — 19 мая 2017, Фрязино, Московская область) — советский офицер, предотвративший 26 сентября 1983 года потенциальную ядерную войну после  ложного срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении со стороны США.

Подполковник в отставке. Выпускник Киевского высшего инженерного радиотехнического училища, инженер-аналитик.

26 сентября 1983 года 

В ночь на 26 сентября 1983 года подполковник Станислав Петров был оперативным дежурным на командном пункте космической системы обнаружения стартов ракет в Серпухов-15 ( от Москвы). В это время холодная война находилась на своём пике: всего за три с половиной недели до того Советским Союзом был сбит нарушивший границу южнокорейский пассажирский «Боинг-747». На КП поступала информация от принятой на вооружение годом раньше космической системы раннего предупреждения «Око».

Во время дежурства Петрова 26 сентября система сообщила о запуске межконтинентальных баллистических (МБР) ракет с американской базы. Проанализировав информацию («запуски» были произведены лишь из одной точки и состояли всего из нескольких МБР) и донесения «визуальщиков» — офицеров, отслеживающих воздушное и космическое пространство на экранах видеоконтрольных устройств и не зафиксировавших стартов каких-либо ракет, подполковник Петров решил, что это ложное срабатывание системы, и передал соответствующее оповещение по цепочке командованию. Командующий войсками противоракетной и противокосмической обороны генерал-полковник Юрий Всеволодович Вотинцев, прибыв на КП, доложил о ложном срабатывании системы главкому Войск ПВО страны, а также министру обороны Д. Ф. Устинову. 

По мнению главного научного сотрудника ИМЭМО Владимира Дворкина, оценивая поступок С. Е. Петрова и придавая ему такую значимость, «практически никто не подчеркивал ключевого фактора в принятии решения о запусках ракет: такое решение могло быть принято исключительно на основании информации от второго эшелона СПРН, то есть данных наземных радиолокаторов (РЛС), определяющих масштаб, траектории ракет и цели, по которым и формируется сигнал „Ракетное нападение“. И если бы даже Верховный Главнокомандующий сидел на „ядерном чемоданчике“, он никогда не принимал бы катастрофических решений по информации „Старт ракет“ от космического эшелона».

После событий 
Из-за военной секретности и по политическим соображениям действия Петрова стали известны широкой общественности только в 1991 году, когда в еженедельнике «Совершенно секретно» был опубликован очерк журналиста Дмитрия Лиханова о подвиге С. Е. Петрова, написанный на основе интервью генерала-полковника Ю. В. Вотинцева (во время описываемых событий — командующий Войсками противоракетной и противокосмической обороны ПВО МО СССР), состоявшегося в конце 1990 года. Впоследствии Ю. В. Вотинцев отразил события и в своих собственных воспоминаниях.

После выхода в отставку (в 1984 году) С. Е. Петров жил и работал в подмосковном Фрязино.

Станислав Петров умер 19 мая 2017 года в возрасте . Журналист Дмитрий Лиханов сообщил об этом в своём аккаунте в Facebook 23 мая. Новый очерк о Петрове вышел в журнале «Родина» в августе, 14 сентября со ссылкой на журнал информацию переопубликовала региональная немецкая газета WAZ, сообщившая, что в своей квартире в Подмосковье умер Станислав Петров — советский офицер, который в 1983 году мог отдать приказ о нанесении атомного удара по территории США. 16 сентября об этом написало латвийское русскоязычное интернет-издание Meduza, 18 сентября вышли публикации в The New York Times и Би-би-си.

Награды 

 19 января 2006 года в Нью-Йорке в Штаб-квартире ООН Станиславу Петрову была вручена специальная награда международной общественной организации «Ассоциация граждан мира». Она представляет собой хрустальную статуэтку «Рука, держащая земной шар» с выгравированной на ней надписью «Человеку, который предотвратил ядерную войну».
 24 февраля 2012 года в Баден-Бадене Станиславу Петрову вручена премия в области немецких СМИ за 2011 год.
 17 февраля 2013 года стал лауреатом , присуждаемой за предотвращение вооружённых конфликтов ().

Упоминание в произведениях 
 В 2014 году вышел посвящённый Станиславу Петрову документально-художественный фильм датского режиссёра «Человек, который спас мир». Подвигу Станислава Петрова предшествовал подвиг Василия Архипова и в 2012 году вышел документальный фильм «Василий Архипов. Человек, который спас мир».
 Вольная версия биографии Станислава Петрова излагается в первой серии американского научно-фантастического сериала .
Подвиг Петрова был описан игровыми персонажами в компьютерной игре Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, события которой разворачиваются в 1984 году.
 18 января 2021 года Джордж Роджер Уотерс — британский рок-музыкант и один из основателей группы Pink Floyd — опубликовал новую версию песни «The Gunner's Dream», посвятив её Станиславу Петрову: «За год до того, как Станислав спас мир, в 1982 году, я написал песню „The Gunner’s Dream“. Странно думать, что если бы Станислав не оказался в нужном месте в нужное время, никого из нас не было бы в живых. Никто, кому сейчас меньше 37 лет, вообще не появился бы на свет».

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Россиянин премирован за предотвращение ядерной войны. 
 Награждение Станислава Петрова специальной премией. 
 
 http://trv-science.ru/2014/03/11/nauka-reshaet-fundamentalnye-zadachi/ 
 
 
 
 «Stanislav Petrov was declared to have died on September 18th»  — некролог в британском журнале The Economist, 30.09.2017
 Личный веб-сайт сына Димитрия с многочисленными документами и фотографиями (русский) 

Персоналии:Холодная война